

Caratteristiche tecniche
Tatticamente versatile, pur coprendo il ruolo di centrale di difesa, può essere utilizzato lungo la fascia o come vertice basso di centrocampo a protezione della linea difensiva.

Pulito negli interventi e in grado di impostare l'azione dalle retrovie, tra le sue doti spiccano intelligenza tattica, stacco aereo e senso della posizione.

Carriera

Club

Proveniente dal settore giovanile del Manchester United, il 31 gennaio 2014 passa in prestito al Birmingham City, in Championship. Esordisce tra i professionisti il 1º febbraio in Birmingham City-Derby County (3-3), uscendo al 14' per infortunio. A causa di un infortunio alla caviglia non riesce a giocare con continuità, concludendo la stagione con 6 presenze.

Il 25 settembre 2014 - a causa dell'assenza per infortunio dei vari titolari - viene convocato da van Gaal per la gara contro il West Ham. Esordisce così con i Red Devils due giorni dopo, sostituendo Ángel Di María nei minuti finali. A fine stagione scade il contratto che lo legava alla società inglese.

Il 3 luglio 2015 sottoscrive un contratto biennale con il Rotherham United. 

Il 21 marzo 2016 passa in prestito al Bradford City, in League One. Voluto dal tecnico Phil Parkinson - che lo aveva allenato nella precedente esperienza a Bradford - il 31 agosto 2016 passa in prestito al Bolton.

L'11 settembre 2017 viene tesserato dall', in India.

Nazionale

Ha rappresentato tutte le selezioni giovanili inglesi. Il 10 maggio 2012 viene convocato per l'Europeo Under-17 disputato in Liechtenstein, manifestazione poi vinta dagli inglesi.

Il 28 maggio 2013 viene incluso da Peter Taylor nella lista dei convocati che prenderanno parte al Mondiale Under-20, svoltosi in Turchia. Nel corso della manifestazione - conclusa con l'eliminazione della selezione inglese nella fase a gironi - scende in campo in 2 occasioni.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2018.

Palmarès

Club

Competizioni giovanili 
 
Manchester United: 2010-2011

Nazionale 

Liechtenstein 2010

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi
Calciatori della Nazionale inglese